Jméno a příjmení František Jelínek mělo nebo má více osob:

 František Jelínek (aktivista) (1891–1959) – český medik a LGBT aktivista
František Jelínek (fotbalista) (1946–2012) – jablonecký fotbalista
 František Jelínek (hokejový brankář) (* 1960) – český hokejista
 František Jelínek (překladatel) (1883–1940) – český překladatel z francouzštiny
 František Jelínek (skaut) (1921–2002) – český skautský funkcionář a autor vzpomínek na koncentrační tábor
 František Jelínek (spisovatel) (1869–1925) – český literární kritik, básník a překladatel
 František Antonín Jelínek (1890–1977) – český malíř-figuralista
 František Cína Jelínek (1882–1961) – český malíř-krajinář